A veia jugular externa posterior é uma veia do pescoço.

Externa Posterior